Outarelo puede referirse a:
Outarelo (Abadín), lugar de la parroquia de Corvite, concello de Abadín.
Outarelo (Arzúa), lugar de la parroquia de Rendal, concello de Arzúa.
Outarelo (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de O Castro de Valdeorras, concello de El Barco de Valdeorras.
Outarelo (Friol), lugar de la parroquia de Prado, concello de Friol.
Outarelo (Pantón), lugar de la parroquia de Mañente, concello de Pantón.